Forte Apache (Porto Alegre) - prédio histórico de Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul
 Forte Apache (Gulliver) - brinquedo
Ou ainda:
 Fort Apache - filme de 1948

Desambiguação